Present (band), een experimentele Belgische band
Present (slaaf), een slaaf, een van de aanstichters van de brand van Paramaribo van 1832
 een angelsaksische naam voor Holoceen
 Present (Van der Graaf Generator), muziekalbum van Van der Graag Generator (2005)
 Present (album), een muziekalbum van Timbaland & Magoo